

Sigle 
 Kripke-Platek – teoria assiomatica degli insiemi costruita da Saul Kripke e Richard Platek
 Knokploeg ("gruppo d'assalto") – organizzazione della Resistenza olandese durante la Seconda guerra mondiale
 Knuckle Puck – gruppo musicale statunitense

Codici 
 KP – codice vettore IATA di Kiwi International Air Lines
 KP – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Corea del Nord
 KP – codice ISO 3166-2:PL del Voivodato della Cuiavia-Pomerania (Polonia)

Etichettatura tessile 
 KP – sigla della denominazione della fibra di kapok

Informatica 
 .kp – dominio di primo livello riservato alla Corea del Nord

Chimica 
 Kp – Costante di equilibrio, definita in funzione delle pressioni parziali

Altro 
 KP – targa automobilistica di Capodistria (Slovenia)